Breza može značiti:

 Breze, porodica biljaka iz reda Fagales
 Obična breza, biljka
 Cretna breza, biljka
 Breza (novela Slavka Kolara), književno djelo autora Slavka Kolara
 Breza (1967), ekranizacija redatelja Ante Babaje iz 1967.

Naselja:
 Hrvatska:
 Breza (Bjelovar), gradsko naselje Bjelovara. 
 Breza (Klana), naselje u općini Klana 

BiH:
 Breza (BiH), općina u Federaciji BiH

Crna Gora:
 Breza (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin

Slovačka:
Breza (Námestovo, Slovačka), općina u okrugu Námestovo, Slovačka